Menard megye (Illinois)
Menard megye (Texas)